Abd-al-Aziz forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Aziz ad-Dhilawí, teòleg indi
 Abd-al-Aziz ibn al-Hajj Ibrahim ath-Thaminí al-Isjaní, teòleg ibadita
 Abd-al-Aziz ibn al-Hajjaj ibn Abd-al-Màlik, general omeia
 Abd al-Aziz ben al-Hasan, soldà de Marroc 1894-1908
 Abd-al-Aziz ibn al-Walid, príncep omeia
 Abd-al-Aziz ibn Hàtim al-Bahilí, ostikan d'Armènia (706-709)
 Abd-al-Aziz ibn Marwan, príncep omeia, governador d'Egipte
 Abd-al-Aziz ibn Muhàmmad ibn Ibrahim as-Sinhají al-Fixtalí, historiador marroquí
 Abd-al-Aziz ibn Xuayb, emir de Creta
 Abd-al-Aziz al-Mansur, rei de València
 Abd-Al·lah ibn Úmar ibn Abd-al-Aziz
 Abd-al-Aziz ibn Mussa ibn Nussayr, valí de l'Àndalus
 Abd al-Aziz ibn Nadr Muhammad
 Abd al-Aziz Sultan ibn Ubayd Allah Khan, kan xaibànida de Bukharà.
 Abdelaziz Belkhadem, polític algerià
 Abdülâziz, soldà otomà
 Abu-Faris Abd-al-Aziz, emir hàfsida
 An-Numan ibn Abd-al-Aziz, príncep hereu de l'emirat de Creta

Vegeu també 
 Abd-al-Aziz (nom)

Notes